Gordon Bell peut désigner :
 Gordon Bell (1934-), un ingénieur informatique américain ;
 Gordon Bell, un programmeur informatique canadien et cofondateur de QNX ;
 Gordon Bell, un musicien ;
 Gordon Bell, un gardien de but de hockey sur glace.